Agios Ioannis Prodromos (griechisch für Heiliger Johannes der Vorläufer) steht für:

 Johannes der Täufer 

Orte in Griechenland:
 Agios Ioannis Prodromos (Panagia) im Gemeindebezirk Panagia, Gemeinde Aristotelis, Region Zentralmakedonien

Kirchen auf Zypern:
 Agios Ioannis Prodromos (Askas) in Askas, Bezirk Nikosia
 Agios Ioannis Prodromos (Prodromos) in Prodromos (Limassol)

Siehe auch:
 Prodromos